Hopedale (Illinois)
 Hopedale (Massachusetts)
 Hopedale (Ohio)